Masini ist der Familienname folgender Personen:

 Al Masini (1930–2010), US-amerikanischer TV-Produzent
 Antonio Masini († 1678), italienischer Barockkomponist
 Galliano Masini (1896–1986), italienischer Sänger
 Gerardo Masini (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Girolamo Masini (1840–1885), italienischer Bildhauer
 Giuseppe Masini (* 1916), italienischer Filmschaffender
 Marco Masini (* 1964), italienischer Sänger

 Pier Carlo Masini (1923–1998), italienischer Sozialist und Historiker
 Tommaso Masini (um 1466–nach 1519), italienischer Metallurg und Alchimist, Schüler Leonardo da Vincis

Siehe auch
 Massini